«Песня о любви» — название ряда художественных произведений.

 «Песня о любви» — картина американского художника Нормана Роквелла.
 «Песня о любви» («Подари мне ночь») — американский художественный музыкальный фильм 1936 года.